

Patronyme 

 Abbé Rousselot (Jean-Pierre Rousselot) (1846-1924),  phonéticien et dialectologue français ;
 Antoine Rousselot (1919-1999), colonel, Compagnon de la Libération ;
 Bruno Rousselot (1957-), artiste français ;
 Fernand Rousselot (1879-1958), auteur régionaliste lorrain ;
 Gérard Rousselot (1941-2006), dirigeant de football français ;
 Henri Rousselot (1912-1994), amiral, Compagnon de la Libération ;
 Jacques Rousselot (1949-), dirigeant de football français ;
 Jean Rousselot (1913-2004),  écrivain français ;
 Jean Rousselot (réalisateur)
 Joseph-François Rousselot (1803-1880),  corniste français ;
 Lucien Rousselot (1900-1992), peintre de l’Armée française ;
  ;
  ;
 Pierre Rousselot (1878-1915), théologien jésuite ;
 Scipion Rousselot (1804-1880), violoncelliste et compositeur français.

Homonymie de patronyme